Sankt Ottilie, Heilige Ottilie steht für:

Sankt Ottilie, St. Ottilie ist der Name folgender geographischer Objekte:
 zahlreiche Kirchen, siehe Ottilienkirche

Siehe auch:
 Sankt Odilia – ein Überblick
 Sankt Ottilia
 Sankt Ottilien